109 může být:

 109 (číslo) – přirozené číslo
 109 – rok
 109 př. n. l. – rok
 Silnice II/109 – silnice II. třídy Poříčí nad Sázavou – Čerčany – Chocerady
 Messier 109 – spirální galaxie s příčkou v souhvězdí Velké medvědice
 STS-109 – let raketoplánu Columbia značený též HST SM-3B